Ога́н, Оґан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 50 км на південний захід від Ренна, 50 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 639 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1512,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Оган на сайті французького Національного інституту географії
 Оган на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Оган на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан